Oleg Wiktorowitsch Perwakow (, wissenschaftliche Transliteration Oleg Viktorovič Pervakov; * 8. April 1960 in Kirow) ist ein russischer Großmeister für Schachkomposition.

Perwakow ist Mitarbeiter der in Moskau erscheinenden Schachzeitschrift 64 und auch als Organisator tätig. 1998 richtete er gemeinsam mit Konstantin Konstantinowitsch Sucharew das Turnier beim Weltkongress der Schachkomposition in Sankt Petersburg aus.

Perwakows erste Studie wurde 1977 veröffentlicht. Er hat mehr als 130 Studien alleine oder in Zusammenarbeit mit anderen Komponisten geschaffen, wovon mehr als 90 mit Preisen ausgezeichnet wurden. 2005 erhielt Perwakow den Titel des Großmeisters der Schachkomposition. Die folgende Studie zeigt ein Bauernendspiel.

Lösung:
1. Kf6–g5!! mit zwei Möglichkeiten.
1. … Ka4–b3
2. Kg5xf5 Kb3–c3
3. Kf5–e5! Kc3xd3
4. Ke5–d5 Kd3–c3
5. Kd5–c5 Kc3–b3
6. Kc5–b5 mit Remis
oder
1. … b7–b5
2. d3–d4 b5–b4
3. d4–d5 Ka4–b5!
4. d5–d6! Kb5–c6
5. Kg5xf5 Kc6xd6
6. Kf5–e4 Kd6–c6
7. Ke4–d3 Kc6–b5
8. Kd3–c2 Kb5–a4
9. Kc2–b2, ebenfalls mit Remis.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Schachkomponist
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1960
Mann